Донгузорун-Чегет-Карабаши або Донгуз-Орун — вершина Головного хребта Кавказу, Приельбрусся
 Донгузорун — перевал Головного хребта Кавказу, Приельбрусся
 Донгузорун — ущелина, простягається від перевалу Донгузорун в бік Кабардино-Балкарії.
 Донгуз-Орун — гірський хребет в Криму, Байдарська яйла